Гага́ринский райо́н:

 Гагаринский район — район в Смоленской области России.
 Гагаринский район — район в Москве.
 Гагаринский район — бывший район в Москве, существовавший до 1991 года.
 Гагаринский район — административный район в Саратовской области.
 Гагаринский район — административный район в Севастополе.
 Гагаринский район — название Музрабадского района Узбекистана в 1968—1992 годах.

См. также 
 Гагаринский — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Гагаринский муниципальный округ
 Гагаринский сельсовет
 Гагаринское сельское поселение
 Гагаринская
 Гагаринское
 Гагарино
 Гагарин (значения)
 Гагаринский переулок — переулок в Москве.
 Гагаринский переулок (Ярославль) — переулок в Ярославле.
 Гагаринский проезд (Сестрорецк) — проезд в Сестрорецке, Ленинградская область.
 Гагаринский мост (Баку) — мост в Баку.
 Гагаринский мост (Калуга) — мост в Калуге.
 Гагаринский мост (Чебоксары) — мост в Чебоксарах.
 Гагаринский старт
 Гагаринский Хутор — деревня в Корсаковском районе Орловской области.